Такмичење у десетобоју у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 23. и 24. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2022. бранио је Никлас Каул из Немачке.

Земље учеснице 

Учествовале су 23 атлетичара из 13 земаља.

  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у десетобоју пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих десетобојаца у 2022. године пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2022.

Квалификационе норме

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

100 метара 
Такмичење је одржано 23. јула 2022. године. Такмичари су били подељени у 3 групе. ,

Почетак такмичења: 1. група у 09:50, 2. група у 09:58, 3. група у 10:06 по локалном времену.

Ветар: 1. група -0,2 м/с, 2. група +1,1 м/с, 3. група +0,8 м/с.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 23. јула 2022. године са почетком у 10:40 по локалном времену. Такмичари су били подељени у 2 групе.,,,

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 23. јула 2022. године са почетком у 12:10  по локалном времену. Такмичари су били подељени у две групе.,,,

Скок увис 
Такмичење је одржано 23. јула 2022. године са почетком у 16:10 по локалном времену. Такмичари су били подељене у две групе.,,,

400 метара 
Такмичење је одржано 23. јула 2022 године. Такмичари су били подељени у 3 групе.,,

Почетак такмичења: Група 1 у 18:55, Група 2 у 19:03, Група 3 у 19:11 по локалном времену.

110 метара препоне 
Такмичење је одржано 24. јула 2022 године. Такмичари су били подељени у 3 групе.,,

Почетак такмичења: Група 1 у 09:35, Група 2 у 09:43, Група 3 у 09:51 по локалном времену.

Ветар: 1. група +1,5 м/с, 2. група +0,4 м/с, 3. група +1,1 м/с.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 24. јула 2022. године. Такмичари су били подељени у 2 групе.,,,

Почетак такмичења: Група 1 у 10:30, Група 2 у 11:40 по локалном времену.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 24. јула 2022. године са почетком у 12:15 група 1 а група 2 у 13:15 по локалном времену.,,,

1Повукао се са такмичења

Бацање копља 
Такмичење је одржано 24. јула 2022. године. Такмичари су били подељени у две групе.,,,

Почетак такмичења: Група 1 у 17:05, Група 2 у 18:10 по локалном времену.

1.500 метара 
Такмичење је одржано 24. јула 2022. године У 00:32 по локалном времену.,,

Коначан пласман

Извори

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати десетобоја на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Десетобој на Светском првенству у атлетици на отвореном